Törnell och Thörnell är svenska efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnen
 Törnell 330
 Thörnell 74
Tillsammans blir detta 404 personer.

Personer med efternamnet Törnell eller Thörnell
 Aida Törnell (1901–1988), översättare
 Bernt Törnell (född 1949), militärhistorisk författare
 Bertil Törnell (född 1932), professor i kemisk teknologi
 Bror Törnell (född 1956), gitarrist och musikproducent
 Erik Törnell (1894–1985), läkare
 Gertrud Törnell (1864–1945), högerkvinna
 Gottfrid Törnell (1861–1930), läkare
 Gunnar Törnellv (1923–2001), röntgenläkare
 Gösta Thörnell (1879–1958), professor i latin
 Inga-Britt Törnell (född 1927), jämställdshetsombudsman, justitieråd
 Monica Törnell (född 1954), sångerska och låtskrivare
 Olof Thörnell (1877–1977), militär, överbefälhavare
 Pia Törnell (född 1963), formgivare
 Stig Törnell (1906–1982), läkare
 Tobias Törnell (född 1973), professionell fakir

Källor

Svenska efternamn